Bovistella — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1892 року.

Класифікація 
До роду Bovistella відносять 42 видів:

Примітки

Джерела 
 Morgan, A.P. 1892. North American Fungi. Fifth Paper. Journal of the Cincinnati Society of Natural History. 14(3-4):141-148 - P.141

Роди грибів
Печерицеві